Богаченко — українське прізвище. Воно веде свій початок від прізвиська Богач. Прізвисько Богач не обов'язково вказує на заможність, багатство предка. Можливо, так називали дитину в надії, що вона стане багатою і щасливою людиною.

Відомі носії 
 Богаченко Іван Васильович (1896—1981) — український актор і режисер, заслужений артист УРСР (1954).
 Богаченко Ілляш (*1614 — † після 1658) — козацький військовий діяч, Звягельський та Чигиринський полковник.
 Богаченко Михайло (рр. нар. і смерті невідомі) — козацький військовий та державний діяч, Паволоцький наказний полковник.
 Богаченко Семен (рр. нар. і смерті невідомі) — представник козацької старшини, Генеральний суддя Правобережної України у 1667–1668 роках, дипломат.

Українські прізвища
Прізвища на -енко